Э́нтони Си́мко (; ) — австралийский актёр кино и телевидения. Рост актёра составляет 1 метр 98 сантиметров.

Играет в музыкальной группе Signal Room.

Двое сыновей: Уиллем Ли и Джексон Тай.

Избранная фильмография 
  — Сельская практика /  — Питер Пейдж (в двух эпизодах)
 1993 — Домой и обратно /  — комментатор (в одном эпизоде)
  — Замок / The Castle — Стив Керриган
  — Водяные крысы / Water Rats — Джейк Карлтон (в одном эпизоде)
  — Налётчики /  — Филлип Бейкер (в одном эпизоде)
 1999— — На краю Вселенной / Farscape — Ка Д'Арго / второстепенные персонажи (в восьмидесяти восьми эпизодах)
  — Затерянный мир / Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World — Диркон (в одном эпизоде)
  — Повелитель зверей / BeastMaster — Милос (в одном эпизоде)
  — На краю Вселенной: Битва за мир / Farscape: The Peacekeeper Wars — Ка Д'Арго
  — Восток-Запад /  — федеральный офицер (в одном эпизоде)
 2008 — Остров Ним / Nim's Island — старший помощник капитана
 2008 — Тёмная сторона / Underbelly — Дэнни Чабб (в одном эпизоде)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография  на сайте ''fargate.ru

Киноактёры Австралии
Выпускники Национального института драматического искусства